Exotismo - uma forma de poesia parnasiana
Espécie introduzida - também chamada "espécie exótica"
Exótica (álbum) - da cantora portuguesa Ana Malhoa
Exótica (filme) - com Mia Kirschner e Bruce Greenwood (1994)

Em física
Átomo exótico
Bárion exótico
Matéria exótica